Jabal Sukhn är ett berg i Egypten.   Det ligger i guvernementet Sina al-Janubiyya, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Kairo. Toppen på Jabal Sukhn är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Jabal Sukhn är kuperad. Havet är nära Jabal Sukhn österut. Den högsta punkten i närheten är Jabal al Risāsah,  meter över havet,  km väster om Jabal Sukhn.  Det finns inga samhällen i närheten. 

I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Sina al-Janubiyya
Berg i Egypten 500 meter över havet eller högre